Nader Mohammadkhani (Teerã, 23 de agosto de 1963) é um ex-futebolista profissional iraniano, defensor, retirado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998